Il Garda Bresciano superiore è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Brescia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino intenso brillante
odore: vinoso caratteristico
sapore: sapido, caratteristico, a fondo leggermente amarognolo

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Brescia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Barbera
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Marzemino